Но́рдвик:

 Нордвик (бухта) — бухта в море Лаптевых
 Нордвик (мыс) — мыс на побережье моря Лаптевых
 Нордвик (полуостров) — полуостров на побережье моря Лаптевых
 Нордвик (Норвегия) — бывшая коммуна в фюльке Нурланн Норвегии
 Нордвик (посёлок) — бывший посёлок-порт в СССР
 Нордвик, Ханс — олимпийский чемпион 1920 года по стрельбе
  — норвежский футболист

См. также 
 Нордвик-Угольный — бывший посёлок в СССР
 Нордвейк — город в Нидерландах